L'équipe nationale féminine des moins de  et des moins de  de la RD Congo est une équipe nationale de basket-ball de la RD Congo et est dirigé par la Fédération de basket-ball du Congo. Elle représente la République démocratique du Congo dans les compétitions internationales de basketball féminin des moins de  et des moins de . 

L'équipe était auparavant connue comme l'équipe nationale féminine de basket-ball des moins de  et des moins de  du Zaïre .

Voir aussi

Articles connexes 

 Équipe nationale féminine de basket-ball de la RD Congo 
 Équipe nationale de basket-ball des moins de  de la RD Congo

Références

Liens externes 

 

Équipe de la république démocratique du Congo
Basket-ball en république démocratique du Congo